Schied steht für:

 eine Fischart, siehe Rapfen
 Schied (Gemeinde Großarl), Katastralgemeinde von Großarl, Bezirk Sankt Johann im Pongau, Land Salzburg

Schied ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Schied (* 1965), deutsche Radiomoderatorin
 Marcel Schied (* 1983), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Großer Schied
 Schiede
 Schieder
 Schiet